В этом списке представлены самые высокие здания и сооружения, расположенные на территории Саудовской Аравии.

Построенные здания

Строящиеся здания 
 Башня Ламар 1, Джидда (310м)
 Башня Ламар 2, Джидда (310м)

Запланированные здания 
 Mile-High Tower, Джидда (1600м) — башня высотой в милю.

Ссылки 
 Планируется постройка башни высотой в милю

 
Списки:Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Сауд